Knuth-Knuthenborg ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Christoph von Knuth (Adam Christopher Knuth-Knuthenborg; 1687–1736), dänischer Gutsherr und erster Lehnsgraf von Knuthenborg
 Adam Wilhelm Knuth (Gutsherr, 1854) (Adam Wilhelm Knuth-Knuthenborg; 1854–1888), dänischer Gutsherr
 Eggert Christopher Knuth (1722–1776) (Eggert Christopher Knuth-Knuthenborg), dänischer Gutsherr und Stiftamtmann
 Eggert Christoffer Knuth (Eggert Christoffer Knuth-Knuthenborg; 1882–1920), dänischer Gutsherr und Lehnsgraf von Knuthenborg
 Eigil Valdemar Knuth (Eigil Valdemar Knuth-Knuthenborg; 1866–1933), dänischer Kapitän und Hofjägermeister
 Frederik Marcus Knuth (Politiker) (Frederik Marcus Knuth-Knuthenborg; 1813–1856), dänischer Adeliger, Amtmann und nationalliberaler Politiker
 Frederik Marcus Knuth (Botaniker) (Frederik Marcus Knuth-Knuthenborg; 1904–1970), dänischer Taxonom der Biologie
 Henrich Knuth (Henrich Maximilian Knuth-Knuthenborg; 1870–1939), dänischer Jurist und Kammerherr
 Johan Heinrich Knuth (Johan Heinrich „Henrik“ Knuth-Knuthenborg; 1746–1802), dänischer Gutsbesitzer, Kammerherr und Geheimrat
 Julius Knuth (Frederik Christian Julius Knuth-Knuthenborg; 1787–1852), dänischer Amtmann und Kammerherr